«Борьба за огонь»:
 Борьба за огонь — роман французского писателя Жозефа Рони-старшего (1909).
 Борьба за огонь (фильм) — фильм Жана-Жака Анно по мотивам одноимённого романа Жозефа Рони-старшего (Франция, 1981).